Lehtoniemi kan avse:

Lehtoniemi (företag) – det tidigare finländska verkstads- och varvsföretaget Oy Lehtoniemi Ab 
Lehtoniemi (ö, Kemijärvi) - en ö i Finland
Lehtoniemi (ö, Kuopio) – en ö i Finland